Don’t Cry () — многозначное понятие.

 Don’t Cry — песня американского рэпера Лил Уэйна с участием американского рэпера XXXTENTACION.
 Don’t Cry — песня американской рок-группы Guns N’ Roses с альбомов Use Your Illusion I (4-я песня) и Use Your Illusion II (13-я песня).

См. также 

 Don’t Cry for Me Argentina
 Don’t Cry Daddy
 Boys Don’t Cry